При́городний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Мамлютського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Покровка.

Населення — 1046 осіб (2009; 1255 у 1999, 1433 у 1989).

У радянські часи до складу сільського округу як сільської ради входили також села Кондратовка, Боровське та станційне селище Остановочний пункт 2603 км, які були передані до складу Бішкульського району. Село Мулянка було ліквідоване.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Мамлютського району